

Маунт-Олів — місто, штат Іллінойс
 Маунт-Олів — місто, штат Міссісіпі
 Маунт-Олів — місто, штат Північна Кароліна
 Маунт-Олів Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Маунт-Олів — переписна місцевість в окрузі Куса, штат Алабама
 Маунт-Олів — переписна місцевість в окрузі Джефферсон, штат Алабама